Гран-при Франции 1961 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1961 года. Автогонки прошли 2 июля 1961 года на трассе Реймс-Гу.

К постоянным гонщикам команды Феррари добавился Джанкарло Багетти, выведший на старт машину, арендованную итальянской федерацией автогоночных команд. Также в гонке участвовал автомобиль De Tomaso, для которого этот Гран-при стал дебютом в Формуле-1. Пилоты заводской команды Феррари доминировали в гонке, но после разворота Фила Хилла и поломок на машинах фон Трипса и Гинтера вперёд вышли Дэн Герни и Джанкарло Багетти. Итальянец одержал победу в борьбе за первое место, став единственным в истории чемпионата мира гонщиком, выигравшим свою дебютную гонку.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—12 Фил Хилл
 13—17 Вольфганг фон Трипс
 18—37 Фил Хилл
 38–40 Ричи Гинтер
 41—43 Джанкарло Багетти
 44 Йо Бонниер
 45 Джанкарло Багетти
 46 Дэн Герни
 47 Джанкарло Багетти
 48—49 Дэн Герни
 50 Джанкарло Багетти
 51 Дэн Герни
 52 Джанкарло Багетти

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Франции